Сезон 1981 стал для ЦСКА 43-м в чемпионате СССР по футболу. В этом сезоне руководство команды продолжило обновление состава, что немного ухудшило результаты: клуб занял 6-е место, не попав во второй раз подряд в еврокубки. Во втором своем еврокубковом сезоне в истории ЦСКА встречался с австрийским «Штурмом» в первом раунде. Матч в Граце закончился со счетом 1:0 в пользу австрийцев, а матч в Москве победой армейцев 2:1 но из-за гостевого гола дальше прошли австрийцы.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Соревнования

Чемпионат СССР

Результаты турнира

Турнирная таблица 

 В целях борьбы с договорными матчами действовал лимит ничьих. Очки командам начислялись только за первые 10 ничейных результатов.
 После гибели команды в авиакатастрофе в 1979 году в «Положение о чемпионате» было внесено дополнение, предусматривающее сохранение за клубом «Пахтакор» места в высшей лиге в течение трёх лет независимо от результатов (в 1981 году, когда «Пахтакор» занял последнее, 18-е место в чемпионате, этот пункт и был единственный раз применён на практике).

Кубок СССР

Групповой этап

1/8 финала

Кубок УЕФА

1-й раунд

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

1981
ЦСКА
ЦСКА